Александрони — многозначный термин и фамилия, от Александрийский.

 Александрони — резервистская бригада пехотных войск Израиля
  — израильский архитектор